Ordet regel har flere betydninger:
 Regel – en definition af hvad man må nedskrevet som fx en lov
 Uskreven regel – en social norm for hvad man bør gøre eller ikke bør gøre
 Tommelfingerregel – et bredt accepteret princip som ofte er let at lære/huske, men som ikke passer 100 % i alle situationer
 Regel – i matematik en sætning der er en sandhed inden for et formelt system

 Stednavn
 Regel (Nørre Kongerslev Sogn) – en bebyggelse i Nørre Kongerslev Sogn, Aalborg Kommune

Se også 
 Norm, etikette, maxime